Гран-при США 2002 года — шестнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на Автоспидвее Индианаполиса в США. Соревнования состоялись 29 сентября 2002 года.

Гонка 

|}

  Михаэль Шумахер лидировал в гонке, но в самый последний момент поравнялся с Рубенсом Баррикелло, чтобы совершить одновременный финиш, и проиграл ему ничтожную долю секунды (0,011 с). Этот отрыв между 1-м и 2-м местами является минимальным за всю историю чемпионатов мира Формулы-1 (наравне с Гран-при Италии 1971 года, где отрыв составил 0,01 с).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США
События 29 сентября
Сентябрь 2002 года
2002 год в Индиане